«Моя геройская академия» — манга, написанная и проиллюстрированная Кохэем Хорикоси. Начала публикацию 7 июля 2014 года в журнале Weekly Shonen Jump издательства Shueisha. Манга получила аниме-адаптацию. Первый сезон выходил в эфир с 3 апреля по 26 июня 2016 года. Второй сезон был анонсирован сразу после окончания первого.

Список томов

Главы не вошедшие в танкобоны
Эти главы еще не опубликованы в формате танкобона.
 350. 
 351. 
 352. 
 353. 
 354. 
 355. 
 356. 
 357.

Спин-офф

My Hero Academia: Smash!!

My Hero Academia: Vigilantes

My Hero Academia: Team-Up Missions

Главы не вошедшие в танкобоны

Эти главы еще не опубликованы в формате танкобона.

 17. 
 18. 
 19. "Happy Apple Day"
 20. 
 21. "DODGE DAY"
 22. "Hawks' Private Room"

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница на Weekly Shonen Jump

Моя геройская академия